Newburn steht für:
 Newburn (Newcastle upon Tyne), Stadtteil von Newcastle upon Tyne in England (Vereinigtes Königreich)
 Ray L. Newburn, Astronom
 (2955) Newburn, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Schlacht von Newburn, Schlacht der Bischofskriege.

Newburn ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Newburn (* 1959), britischer Soziologe und Kriminologe